Искитим — топоним в Сибири:

 Искитим — город в Новосибирской области.
 Искитим (приток Ини) — река в Кемеровской области.
 Искитим (приток Томи) — река в Юргинском районе Кемеровской области.

См. также 
 Новоискитимск
Пор-Искитим